Transportation steht für:

 die Verbringung von Sträflingen nach Australien
 Transportation (Zeitschrift)